Имби́рный пря́ник ( — «имбирный хлеб») — пряник с ароматом имбиря. Часто для приготовления этого блюда вместо сахара используют мёд или мелассу (патоку). Имбирные пряники могут значительно отличаться друг от друга по консистенции (от мягкого и влажного хлебного пирога до имбирного бисквита).

История 
Имбирный пряник был завезён в Европу в 992 году армянским монахом Григорием Макаром. Прожив 7 лет в Бондаройе (Франция) он научил французских христиан искусству выпекания имбирных пряников. Григорий умер в 999 году. 

В XIII веке имбирный пряник был привезён в Швецию иммигрантами из Германии. В XV веке в Германии была образована гильдия мастеров, контролирующих создание имбирных пряников. Находки из Вадстенского аббатства показывают, что в Швеции монахини использовали имбирное печенье для борьбы с расстройством желудка.

Первые найденные торговые документы, свидетельствующие о продаже имбирных бисквитов датированы XVII веком. В то время их продавали в монастырях, аптеках и на фермерских ярмарках. В Средневековой Англии считали, что имбирные пряники обладают медицинскими свойствами.

Разновидности 
В Англии пряники могут относить к торту или виду печенья или печенья, приготовленного с имбирём. В форме печенья обычно принимает форму пряника. Пряничных мужчин сначала приписывали двору королевы Елизаветы I, которая подавала в подарок статуэтки иностранным сановникам. Сегодня, однако, обычно подают перед Рождеством. Пряник был традиционным кондитерским изделием, продаваемым на популярных ярмарках, часто дарили в качестве угощения или в знак любви к детям и влюблённым и называли «обедней» пряника — это название сохранили до наших дней только на корнуэльских ярмарках. Этот хрустящий хрупкий вид пряников в настоящее время представлен очень популярным коммерческим вариантом под названием «имбирное ореховое печенье».

В Чехии известен пардубицкий перник ().

Примечания

Ссылки 
 
Open Directory Project

Рождественские пряники
Имбирь
Появились в 992 году